Michaił Siemionow (biegacz narciarski)
 Michaił Siemionow (koszykarz)
 Michaił Siemionow (żołnierz)